Michael Wirth kan syfta på:

 Michael Wirth (företagsledare)
 Michael Wirth (lichenolog)